Bertran I de Provença, comte de la branca avinyonesa o major de Provença
 Bertran II de Provença, també Bertran I de Sant Geli i Bertran I de Trípoli, comte de Provença, de Sant Gèli i de Trípoli
 Bertran II de Provença, comte de la branca jove dels comtes de Provença